Ахрар () слово арабского происхождения связанное с понятием свобода.

 Ахрар — азербайджанская политическая партия в 1918—1920 годах.
 Ахрар ан-Наджран — военно-политическое движение, сформированное 19 июня 2015 года группой политических активистов — представителей различных племён провинции Наджран.
 Ахрар аш-Шам — союз исламских саляфистких бригад, объединённых для войны против армии правительства Башара Асада, а также боевиков шабихи и хизбаллы.
 Убайдуллах Шаши аль-Ахрари (1404—1489) — крупный религиозный и государственный деятель Мавераннахра.
 Ансамбль Ходжа-Ахрар — комплекс сооружений, сложившийся в XV—XX веках на окраине древнего кладбища Джакердиза.
 Мечеть Ходжа Ахрар Вали — основа ансамбля Регистан в районе площади Чорсу.